Afromysis är ett släkte av kräftdjur. Afromysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Afromysis